Geneseo (Illinois)
 Geneseo (Kansas)
 Geneseo (Nova York)